Alessandro Guiccioli – diplomatico e politico italiano
 Ferdinando Romualdo Guiccioli – arcivescovo cattolico italiano
 Ignazio Guiccioli – patriota e politico italiano
 Teresa Gamba Guiccioli – scrittrice e nobile italiana